Wilhelm Palmær kan avse

 Wilhelm Palmær (industriman)
 Wilhelm Palmær (kemist)
 Wilhelm Palmær (konstnär)